Hugues de Blois, mort en  985/986, est un prélat français du , archevêque de Bourges.

Biographie 
Hugues est le deuxième fils du comte  et de Liutgarde de Vermandois, et frère d'. Il succède en 969 à son oncle Richard comme archevêque de Bourges.

L'aîné de la fratrie, prénommé aussi Thibaud meurt vers 960-962, alors qu’une guerre difficile a lieu avec la Normandie, allant de l’Évrecin à la Bretagne, en passant par les confins méridionaux de l'Orne. Hugues étant destiné à une carrière ecclésiastique, c'est le benjamin  qui héritera des titres et bénéfices comtaux. Néanmoins, avant son accession au siège de Bourges, Hugues de Blois disposera d'autres charges laïques ou cléricales notamment celles attenantes à l'abbaye de Coulombs avant la fin des années 950. Cette même source laisse entendre qu'il serait le premier des Hugo à être châtelain de Nogent. Ce qui en ferait l'aïeul agnatique ou même le père de , Hugues de Beauvais et Héloïse de Pithiviers. L'apport cognatique passant par une fille de  . 

Un des rares actes de son ministère date de 983, où il s'empare de la Chapelle Saint-Sulpice de Jalvardan, qui semble dépendre soit de la paroisse de Plaimpied-Givaudins, soit de celle de Lazenay.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des archevêques de Bourges

Liens externes 

Archevêque de Bourges
Hugues
Clergé français du Xe siècle
Décès en 986
Archevêque du Xe siècle
Personnalité du haut Moyen Âge par nom